Ю́ст () — римське чоловіче ім'я. Значення — «справедливий». Також — Ю́стус.

Ім'я  
Юст І Александрійський — александрійський патріарх.
Юст Кентерберійський — католицький святий.
Юстус фон Лібіх — німецький хімік.
Юст Ліпсій — нідерландський гуманіст.
Юст Трієстський — католицький святий.
Юст Ургельський — католицький святий.
Юст Юль (1664–1715) — данський дипломат, посол у Росії.
Юст — хрещене ім'я Такаями Укона

У мовах 
Іспанською — Хусто Justo;
Латинською — Юст, Юстус Justus;
Португальською — Жюсто Justo;
Французькою — Жюст Just;
Японською — Джюсто 【ジュスト】.

Прізвище 

Відомі носії:
 Юст Ернест Ервінович (1927–1992) — радянський футболіст та тренер.